Купата на носителите на купи 1994/95 е 35-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 44 клуба от 43 страни, сред които настоящият носител на трофея Арсенал, 33 актуални носители на национални купи и 10 загубили финалиста (Челси, Клуб Брюж, Пирин Благоевград, Кефлавик ИФ, Ф91 Дюделанж, Бангор, ЛКС Лодз, ЦСКА Москва, Татран Прешов, Фандок Бобруйск). Тилигул Тираспол е първият представител на Молдова в турнира.

Финалът се играе на 10 май 1995 г. на Парк де Пренс в Париж.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят на 11 август, а реваншите са на 24 и 25 август 1994 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 13 и 15 септември, а реваншите са на 29 септември 1994 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 20 октомври, а реваншите са на 3 ноември 1994 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 20 февруари и 2 март, а реваншите са на 14 и 16 март 1995 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 6 април, а реваншите са на 26 април 1995 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 1994/95
 Купа на УЕФА 1994/95

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1994/95 

Купа на носителите на купи